Bei den XXVIII. Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurde ein Fußball-Turnier für Frauen ausgetragen. Für die Endrunde qualifizierten sich zehn Mannschaften, die während der Vorrunde in drei Gruppen gegeneinander spielten. Die Goldmedaille gewann die Mannschaft aus den Vereinigten Staaten, vor den Teams aus Brasilien und Deutschland.

Die nachfolgende Auflistung der Kader der einzelnen Teilnehmer beinhaltet alle Spiele der Mannschaften von der Vorrunde bis zum Finale. Die Altersangabe basiert auf dem 13. August 2004, dem Beginn der Olympischen Sommerspiele in Athen.

Gruppe E

Japan

Nigeria

Schweden

Gruppe F

Deutschland

Mexiko

Volksrepublik China

Gruppe G

Australien

Brasilien

Griechenland

Vereinigte Staaten 

Mannschaften Frauen